West Dean kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 West Dean, West Sussex, ort i England, 
 West Dean, Wiltshire, ort i England, 
 West Dean, Gloucestershire, civil parish i England, 
 Westdean, ort i Cuckmere Valley, Wealden, East Sussex, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar